A Day Off – cortometraggio del 1912 diretto da Chauncy D. Herbert
A Day Off – cortometraggio del 1917 prodotto dalla Jaxon Film Corporation
A Day Off – film del 2006 diretto da Larry Kamerman
A Day Off – cortometraggio del 2011 diretto da Andrew Chiang